Wallerius ist der Familienname der folgenden Personen:

 Erik Wallerius (1878–1967), schwedischer Segler
 Johan Gottschalk Wallerius (1709–1785), schwedischer Chemiker, Metallurge und Mineraloge